PPS se lahko nanaša na:
Walther PPS - nemško kompaktno pištolo
PPS (brzostrelka) - sovjetsko brzostrelko iz časa 2. svetovne vojne